

Patronymes 

 Grégoire Orain (1756-1829), Recteur de Derval (Loire-Atlantique), prêtre réfractaire opposé aux principes de la Constitution civile du clergé;
 Adolphe Orain (1834-1918), historien et folkloriste français ;
 André Orain, auteur français du  ;
 Cindy Orain (1983-), boxeuse française ;
 Fred Orain (1909-1999), producteur de cinéma français ;
 Marie-Thérèse Orain (1935-), chanteuse et actrice française.
Philippe Orain (1966-), directeur des Guides Verts Michelin

Toponymes 

 Orain, commune française du département de la Côte-d'Or ;
 L'Orain, rivière française, affluent du Doubs.